Potkrajci est un toponyme qui peut désigner :
Potkrajci, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Potkrajci, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.